Maurice Vincent peut désigner :

 Maurice Vincent (1886-1961), homme politique français ;
 Maurice Vincent (1955-), homme politique français.
 Eugène-Maurice Vincent (1887 - 1956), architecte français